Ślesicki ist der Familienname folgender Personen:

Maciej Ślesicki (* 1966), polnischer Drehbuchautor, Filmregisseur und -produzent
Władysław Ślesicki (1927–2008), polnischer Filmregisseur und Drehbuchautor